

Egyesült Államok
 Stafford megye (Kansas)
 Stafford megye (Virginia)

Egyesült Királyság
Staffordshire